Малинска је насељено место и седиште општине Малинска-Дубашница, на острву Крку, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска. Познато је летовалиште на Јадранском мору.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Малинска је имала 965 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Малинска је имало 999 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Општина Малинска-Дубашница
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Приморско-горанској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској